Diplotemnus är ett släkte av spindeldjur. Diplotemnus ingår i familjen Atemnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Diplotemnus